Klebba ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Klebba (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Rainer Klebba (1943–2012), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und Stasi-Agent
 Sigrid Klebba (* 1955), deutsche Politikerin (SPD), Staatssekretärin im Senat von Berlin